Renn wird in folgenden Zusammenhängen gebraucht:

Abkürzungen
 RENN: " Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien", siehe "Öffentlichkeitswirksame Projekte des Rats für Nachhaltige Entwicklung"

Renn ist der Familienname folgender Personen:
 Crystal Renn (* 1986), US-amerikanisches Model
 Franz Xaver Renn (1784–1875), österreichischer Bildhauer
 Gottfried Renn (1818–1900), österreichischer Bildhauer
 Hans-Martin Renn (* 1967), deutscher Architekt

 Ludwig Renn (1889–1979), deutscher Schriftsteller
 Manfred Renn (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler
 Olaf Renn (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Ortwin Renn (* 1951), deutscher Soziologe und Nachhaltigkeitswissenschaftler
 Poldi Czernitz-Renn (1878–1955), österreichische Schauspielerin
 Roland Renn (* 1961), deutscher Radrennfahrer
 Rosalinde Renn (* 1941), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Rüdiger Renn (1927–1993), deutscher Schauspieler und Regisseur 

Siehe auch:
 Ren (Begriffsklärung)
 Rennen
 Wrenn
 Wren

Renn